Wetzstein bezeichnet:
 Wetzstein, Utensil zum Schärfen von Sensen und Sicheln

Wetzstein ist der Name von geographischen Objekten:

Ortschaften in Bayern:
 Wetzstein (Aldersbach), Ortsteil der Gemeinde Aldersbach, Landkreis Passau
 Wetzstein (Perasdorf), Ortsteil der Gemeinde Perasdorf, Landkreis Straubing-Bogen

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Wetzstein (Frankenwald) (792,7 m), im Thüringer Wald bei Lehesten, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Wetzstein (Fichtelgebirge) (792,1 m), im Fichtelgebirge bei Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Wetzstein (Rothaargebirge) (771,6 m), im Rothaargebirge bei Mollseifen, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Wetzstein (Gilserberger Höhen) (358,5 m), der Gilserberger Höhen bei Hatzbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen

Wetzstein ist ein Familienname:
 Herbert Wetzstein (1898– nach 1954) deutscher Politiker 
 Johann Gottfried Wetzstein (1815–1905), Orientalist und Reisender
 Thomas Wetzstein (* 1967), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Wettstein
 Wetzsteinerzeugung